Sziamon (fáraó)
 Sziamon (I. Jahmesz fia)